NPD est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Nouveau Parti démocratique, parti politique du Canada ;
 Nationaldemokratische Partei Deutschlands, parti politique d'Allemagne ;
 New Product Development, le processus de conception de produit ;
 ne pas déranger, une fonctionnalité téléphonique.
No Performance Determined, sigle visible sur les informations techniques des produits de bricolages notamment (fiche technique de polystyrène extrudé par exemple).
Narcissistic personality disorder, Trouble de la personnalité narcissique